Лия Джин Пулос-Мюллер (, род. 5 октября 1951, Беруин, штат Иллинойс, США) — американская конькобежница, дважды чемпион мира по конькобежному спорту (в 1974 и в 1979), имеет три серебряные олимпийские медали и три серебряные медали чемпионата мира.

Специализация Лии Пулос — спринт. Её дебют на международных соревнованиях произошёл в 1970, когда она выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по конькобежному спринту на 500 метров. Пулос также участвовала в нескольких чемпионатах мира по конькобежному спорту и олимпийских играх. Первый раз стала чемпионом мира в 1974, второй раз в 1979.

В олимпийских играх участвовала три раза: участвовала зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке и участвовала в гонках на трёх дистанциях. Первая гонка была на 1500 м, в которой она финишировал на 6 месте. На следующий день, она участвовала в гонке на 500 м и заняла 4 место — только 0,04 секунд отделяли её от бронзовой медали. На следующий день после этого, она завоевала серебряную медаль на 1000 м, уступив рекордсменке мира из СССР Татьяне Авериной, обогнав свою соотечественницу Шейлу Янг, которая взяла бронзовую медаль. В том же году, она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по конькобежному спринту уступив Шейле Янг.

В 1977 году она снова выиграла серебро на чемпионате мира, на этот раз уступив Сильвии Бурке. В сентябре того же года она вышла замуж за Питера Мюллера — тоже конькобежца, который выиграл золотую медаль в гонке на 1000 метров в Зимних Олимпийских Играх 1976 года. Лия Пулос-Мюллер (взявшая в качестве второй фамилии фамилию мужа) ушла из международного спорта на два года. Позже она развелась с Мюллером и он женился повторно, тоже на конькобежнице, но впоследствии второй раз развёлся. Вернулась в большой спорт в 1979 году и снова стала чемпионкой мира по конькобежному спринту. В следующем году, Пулос-Мюллер финишировала второй на чемпионате мира по конькобежному спринту и через неделю, на Зимних Олимпийских играх 1980 года, она участвовала в гонке на 500 и 1000 метров, выиграв серебро в обоих видах спринта.

За большие достижения в спорте Лия Пулос-Мюллер была введена в Национальный Зал славы конькобежного спорта США 13 мая 1988 года.

Медали 
Обзор медалей выигранных Лией Пулос-Мюллер:

Послужной список

Примечания

Ссылки 
 Leah Poulos at SkateResults.com
 Personal records from Jakub Majerski’s Speedskating Database
 The National Speedskating Museum and Hall of Fame
 Mid-America Speedskating Team — coached by Leah’s father, Sam Poulos. Contains pictures of Leah in the Photo Gallery.

Конькобежцы США
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1972 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье среди женщин